Van Meeuwen (geslacht)
Petrus Andreas van Meeuwen (1772-1848), staatsraad en lid tweede kamer 
Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen (1802-1873), Nederlands politicus 
Pieter Maria Frans van Meeuwen (1837-1913),  president van het hof en het paleis van justitie in 's-Hertogenbosch 
Lodewijk Cornelis Josephus Andreas van Meeuwen (1844-1918), Nederlands jurist
Pieter Leon van Meeuwen (1870-1921),  Nederlands politicus
Eduard Anton Eugène van Meeuwen (1876-1946) raadsbeheer en vicepresident van het gerechtshof
R.F.P.C. van Meeuwen (1887-1964), Nederlands politicus
Pieter Godfried Maria van Meeuwen (1899-1982), raadsheer van het gerechtshof en advocaat

Zie ook
 meeuwen (doorverwijspagina)

Meeuwen, van